Линарес 2010 — двухкруговой шахматный турнир, проходящий с 12 февраля по 25 февраля.

 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2758)

Участники 

¹) Рейтинги даны на январь 2010 года.

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Линарес 2010 на сайте ChessPro.ru

Февраль 2010 года
Линарес (шахматный турнир)
2010 год в шахматах